Espinosa de los Monteros es un municipio español situado en la provincia de Burgos.

También es un apellido, portado por, entre otros,
 Juan Espinosa de los Monteros (fl. 1655-1669), pintor barroco activo en el Cuzco;
 Manuel de Espinosa de los Monteros (1730-1810), oboísta, compositor y director de la Real Capilla de Música.
 Antonio Espinosa de los Monteros (1732-1812), grabador e impresor español;
 Carlos Espinosa de los Monteros y Sagaseta de Ilurdoz (1847-1928), militar y diplomático español, I marqués de Valtierra;
 Carlos Espinosa de los Monteros y Bermejillo (1879-1924), militar y diplomático español, hijo del anterior;
 Eugenio Espinosa de los Monteros (1880-1954), militar y diplomático español, hijo de Carlos Espinosa de los Monteros y Sagaseta de Ilurdoz;
 Fernando Espinosa de los Monteros y Bermejillo (1884-1937), político y diplomático español, hijo de Carlos Espinosa de los Monteros y Sagaseta de Ilurdoz;
 José María Espinosa de los Monteros y Jaraquemada (n. 1946), ingeniero de minas y presidente del Foro para el Estudio de la Historia Militar de España, FEHME.
 Carlos Espinosa de los Monteros y Bernaldo de Quirós (n. 1944), empresario y abogado español, IV marqués de Valtierra;
 Iván Espinosa de los Monteros y de Simón (n. 1971), empresario y político español, hijo del anterior.
 Juan Espinosa de los Monteros y Bilbao, noble y fiel de la balanza español.